Cherry Red (platenlabel), een platenlabel
Cherry Red (Bee Gees), een lied van Bee Gees